Александр Канторов:
 Канторов, Александр (род. 1997) — французский пианист, сын Жан Жака Канторова.
 Канторов, Александр Яковлевич (род. 1947) — российский дирижёр, скрипач и музыкальный педагог.